Lewiston puede referirse a:
Lewiston (California), lugar designado por el censo en el condado de Trinity, estado estadounidense de California.
Lewiston Woodville, pueblo en el condado de Bertie en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
Lewiston (Idaho), ciudad en el condado de Nez Perce, estado estadounidense de Idaho.
Área metropolitana de Lewiston, centrada en Lewiston (Idaho).
Lewiston (Maine), ciudad en el condado de Androscoggin, estado estadounidense de Maine.
Área metropolitana de Lewiston-Auburn, de la que es parte Lewiston (Maine).
Lewiston MAINEiacs, equipo juvenil de la Quebec Major Junior Hockey League que juega en la ciudad de Lewiston (Maine).
Lewiston (Minnesota), ciudad en el condado de Winona, estado estadounidense de Minnesota.
Lewiston (Míchigan), lugar designado por el censo en el condado de Montmorency, estado estadounidense de Míchigan.
Lewiston (Nebraska), villa en el condado de Pawnee, estado estadounidense de Nebraska.
Lewiston (Nueva York), pueblo en el condado de Niágara, estado estadounidense de Nueva York.
Lewiston (villa), villa en el condado de Niágara, estado estadounidense de Nueva York.
Lewiston (Utah), ciudad del condado de Cache, estado estadounidense de Utah.
Lewiston (Wisconsin), pueblo en el condado de Columbia, estado estadounidense de Wisconsin.